Horatius Cocles, conosciuto anche come Orazio Coclite, eroe mitico romano del VI secolo a.C.
 Bartolomeo della Rocca, (1467-1504), detto Cocles